Glinde (Sleeswijk-Holstein), een plaats in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein
Glinde (Elbe), een plaats en voormalige gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt